Карл Эммануи́л — двойное мужское имя, традиционное для монархов и наследных принцев Савойского дома:

 Карл Эммануил I (Великий) (1562—1630) — герцог Савойский с 1580 года.
 Карл Эммануил Савойский (1567—1595) — герцог Немурский и граф Женевы с 1585 года.
 Карл Эммануил II (1634—1675) — герцог Савойский, князь Пьемонта, маркиз Салуццо, граф ди Аоста, Мориана, Асти и Ницца, герцог Немурский и Гентский, король Кипра и Иерусалима в 1638—1675 годах.
 Карл Эммануил III (1701—1773) — король Сардинского королевства и герцог Савойский с 1730 года из Савойской династии, известный полководец.
 Карл Эммануил IV (1751—1819) — король Сардинского королевства и герцог Савойский в 1796—1802 годах.
 Карл Эммануил Савойский-Кариньянский (1770—1800) — принц Савойского дома, сын Виктора Амадея II, погибший в плену у французов.

См. также 
 Карл и другие сочетания с этим именем